Ali Margarot
 Maison Margarot